|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2018 vond plaats van zaterdag 29 september tot en met zondag 7 oktober 2018 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 22e editie van het vrou­wentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Garcia was als vierde geplaatst maar kwam niet verder dan de derde ronde - ze werd uitgeschakeld door de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

De als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki won het toernooi door in de finale de ongeplaatste Letse Anastasija Sevastova te verslaan. Het was haar dertigste WTA-titel, de derde van 2018.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep struikelde al in de eerste ronde over de Tunesische Ons Jabeur.

Er waren drie Belgische deelneemsters: Elise Mertens (als vijftiende geplaatst), Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens – enkel deze laatste slaagde erin haar eersterondepartij te winnen. Uiteindelijk verloor zij in de tweede ronde van de als elfde geplaatste Nederlandse Kiki Bertens, die op haar beurt in de derde ronde werd uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25 
 18.  Anastasija Sevastova (WTA-20)
 19.  Anett Kontaveit (WTA-21)
 20.  Carla Suárez Navarro (WTA-23)
 21.  Mihaela Buzărnescu (WTA-24)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}

Titelhoudsters Latisha Chan en Martina Hingis kwamen beiden hun titel niet verdedigen, Chan vanwege een virusziekte - Hingis had eind 2017 haar tenniscarrière beëindigd.

Het als tweede geplaatst Tsjechisch duo Andrea Hlaváčková en Barbora Strýcová won het toernooi door in de finale het als derde geplaatst Canadees/Chinees duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan te verslaan. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast nog 25 andere titels; Strýcová 21.

Het als eerste geplaatst koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic verloor in de kwartfinales.

Het als vierde geplaatst koppel met de Belgische Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs wist de halve finale te bereiken - daarin verloren zij van de latere winnaressen.

De tweede Belgische die aan het dubbelspeltoernooi deelnam, was Kirsten Flipkens - zij speelde aan de zijde van de Roemeense Ioana Raluca Olaru - zij slaagden er niet in een wedstrijd te winnen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Peking 2018
Peking